Швейцария приняла участие в Евровидении 1960, проходившем в Лондоне, Великобритания. Её представила Анита Траверси с песней «Cielo e terra», выступившая под номером 9. В этом году страна получила 5 очков, разделив восьмое и девятое места вместе с Италией, получившей такое же количество баллов. Комментаторами конкурса от Швейцарии в этом году стали Теодор Халлер и Джорджс Харди, а глашатаем — Борис Акуадро.

Национальный отбор 

Финал национального отбора состоялся 29 февраля 1960 года в телестудии DRS TV в Базеле. Победу одержала Анита Траверси с песней «Cielo e terra», которая уже принимала участие в отборе в 1956 году. Фуд Леклерк, представлявший Бельгию на конкурсе в 1956 и 1958 годах, также принял участие в отборе, несмотря на то, что уже являлся победителем отбора в Бельгии и стал её представителем на конкурсе в этом году.

Страны, отдавшие баллы Швейцарии 
Каждая страна имела жюри в количестве 10 человек, каждый человек мог отдать очко понравившейся песне.

Страны, получившие баллы от Швейцарии

Примечания 

Страны на «Евровидении-1960»